

Рокитниця — село, Берестейська область, Жабинківський район

Рокитниця — село гміни Рокитниця у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства

Села:
 Рокитниця — Волинська область, Володимирський район
 Рокитниця — Волинська область, Ковельський район

Див. також 
 Рокетниця